Le district de Luojiang (洛江) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Luojiang (罗江) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme